De bruut, een Nederlandse stomme film uit 1922
 BRUUT!, Nederlandse jazzband
 BRUUT! (album), hun gelijknamige debuutalbum
 Bruut (muziekstream), een digitale muziekstream van Studio Brussel